Омневичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Омневичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Омневичи — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Омневичи — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.